GWH steht für:
 Gas, Wasser, Heizung
 GWH Wohnungsgesellschaft Hessen, Vermieter und Immobiliendienstleister
 Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH

GWh steht für:
 die Energieverbrauchseinheit Gigawattstunde, entspricht einer Milliarde Wattstunden bzw. einer Million Kilowattstunden, siehe Wattstunde

GWH